German steht für:

 German (Vorname), ein männlicher Vorname, bekannte Namensträger siehe dort
 German (Patriarch) (1899–1991), Patriarch der Serbisch-orthodoxen Kirche (1958–1990)
 German (Mythologie), Idolpuppe im bulgarischen und serbischen Brauchtum für Regenzauber

Personen:
 Alexander Petrowitsch German (1874–1953), russischer und sowjetischer Bergbauingenieur

 Alfred Deutsch-German (1870–1943), österreichischer Journalist, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Andrej German (* 1994), deutscher Volleyballspieler
 Anna German (1936–1982), polnische Sängerin
 Dmitri Alexandrowitsch German (* 1972), russischer Botaniker und Übersetzer
 Edward German (1862–1936), britischer Komponist
 Eugênio German (1930–2001), brasilianischer Schachspieler
 Gretchen German (* um 1970), kanadische Schauspielerin
 Ja’el German (* 1947), israelische Politikerin, Gesundheitsministerin
 Juri Pawlowitsch German (1910–1967), sowjetischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Lauren German (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael German, Baron German (* 1945), walisischer Politiker
 Natalja German (* 1963), sowjetische Leichtathletin, siehe Natalja Herman
 Obadiah German (1766–1842), US-amerikanischer Politiker
 Patrycja German (* 1979), polnische Performance-Künstlerin
 William German (1919–2014), US-amerikanischer Herausgeber
Geografisches:
 German-Gletscher
Orte:
 German (Bulgarien)
 German (Médoc)
 German (New York)
 German Valley, Illinois

Siehe auch:
 Gehrmann
 Germaan
 Germain
 Germaine
 German Township
 Germane
 Germann
 Germanns
 Germanus
 Gherman